Rutherford har flere betydninger:

Personer med efternavnet Rutherford 
 Daniel Rutherford – skotsk kemiker og fysiker som er mest kendt for opdagelsen af nitrogen
 Ernest Rutherford – newzealandsk-engelsk kemiker og fysiker, kendt som "kernefysikkens fader"
 Margaret Rutherford – engelsk skuespillerinde
 Mike Rutherford – engelsk musiker, kendt som medlem af Genesis og Mike & the Mechanics
 Shannon Rutherford – fiktiv person i tv-serien Lost, spillet af Maggie Grace

Steder i USA 
 Rutherford, Californien – by i Californien
 Rutherford AVA – californisk vindistrikt omkring Rutherford
 Rutherford, New Jersey – by i New Jersey
 East Rutherford – by i New Jersey, nordøst for Rutherford
 Rutherford, Pennsylvania – by i Pennsylvania
 Rutherford County, North Carolina – amt i North Carolina
 Rutherford County, Tennessee – amt i Tennessee

Andet 
 Rutherford B. Hayes – USA's præsident 1877-81
 Rutherfordium – grundstof opkaldt efter Ernest Rutherford